То́би Э́двард Джонс (, род. 7 сентября 1966, Хаммерсмит, Лондон) — британский киноактёр. Номинант на «Эмми» и премию «Золотой глобус» за исполнение роли Альфреда Хичкока в фильме «Девушка» (2012).

Ранние годы 
Тоби Джонс родился в Хаммерсмите, Лондон. Его отец — характерный актёр , братья: Руперт Джонс — режиссёр и Каспер Джонс — актёр. В детстве вместе с отцом Тоби появился на экране в фильме «Леди в лиловом». Он окончил Эбингдонскую школу в конце 1980-х годов, затем изучал драму в Манчестерском университете (1986—1989) и в школе при театре Жака Лекока в Париже (1989—1991).

Карьера 
Свою первую роль в кино Джонс исполнил в 1992 году, в экспериментальном фильме Салли Поттер «Орландо» по роману Вирджинии Вульф. В 1998 году его можно было увидеть в экранизации одноимённого романа Виктора Гюго «Отверженные», а также в картине «История вечной любви» с Дрю Бэрримор.

Известность пришла к актеру в середине 2000-х годов с выходом на экраны таких проектов, как «Виктория и Альберт», «Елизавета I», «Гарри Поттер и Тайная комната» (Джонс озвучил в фильме эльфа Добби), «Дамы в лиловом», «Волшебная страна» и «Миссис Хендерсон представляет».

Однако, несмотря на успехи в кино, Джонс никогда не переставал выступать на театральной сцене. В 2003 году он сыграл в комедийной пьесе «The Play What I Wrote» на Бродвее, за что вскоре был удостоен премии Лоуренса Оливье.

Первой главной ролью актера стала роль Трумана Капоте в биографической ленте «Дурная слава» (2006). Многими картина осталась незамеченной из-за вышедшей годом ранее оскароносной драмы «Капоте» с Филипом Сеймуром Хоффманом.

В период с 2006 по 2010 год Джонса также можно было увидеть в фильмах «Разрисованная вуаль», «Ночной дозор», «Мгла» и «Фрост против Никсона». Кроме того, в 2010 году актер вновь озвучил эльфа Добби, в 7-м фильме о Гарри Поттере.

Одним из самых ярких персонажей актера стал доктор Арним Зола. Эту роль Джонс исполнил в картинах «Первый мститель» (2011) и «Первый мститель: Другая война» (2014), а также в сериале «Агент Картер».

В период с 2011 по 2020 год Джонс снимался в фильмах «Шпион, выйди вон!», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Белоснежка и охотник», «Мир юрского периода 2», «Кристофер Робин» (Джонс озвучил в картине Сову) и др. Кроме того, в 2012 году состоялась премьера телевизионного фильма «Девушка», роль в котором принесла Джонсу номинации на «Золотой глобус» и «Эмми». А в 2017 году Джонс снялся в четвертом сезоне сериала «Шерлок».

Именно Тоби Джонс произносит фразу «И пусть удача всегда будет с вами!» в двух частях франшизы «Голодные игры», являющуюся её слоганом.

В 2021 году в мировой прокат вышел биографический фильм «Кошачьи миры Луиса Уэйна» с участием Джонса.

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Великобритании
Лауреаты Премии британского независимого кино лучшему актёру
Лауреаты премии Лоренса Оливье за лучшую мужскую роль второго плана